Velich puede hacer referencia a:

Alois Velich, fisiólogo checo; 
Herminia Velich, música y actriz argentina; 
Juan Velich; actor, letrista y compositor argentino de tangos; o
Vicente Velich, músico argentino.